Hillsborough kan henvise til:

Stednavne

Canada 
 Hillsborough (New Brunswick)

New Zealand 
 Hillsborough (New Zealand)

Storbritannien 
 Hillsborough (Nordirland)

USA 
 Hillsborough (Californien)
 Hillsborough (Maryland)
 Hillsborough (New Hampshire)
 Hillsborough (North Carolina)

Se også 
 Hillsborough Stadium
 Hillsborough-tragedien